Dumbrăvița (Timiș), een gemeente in het Roemeense district Timiș
Dumbrăvița (Maramureș), een gemeente in het Roemeense district Maramureș
Dumbrăvița (Brașov), een gemeente in het Roemeense district Brașov

Dumbrăvița (Iași), een plaats in het Roemeense district Iași
Dumbrăvița (Bihor), een plaats in het Roemeense district Bihor
Dumbrăvița (Alba), een plaats in het Roemeense district Alba
Dumbrăvița (Arad), een plaats in het Roemeense district Arad
Dumbrăvița (Hunedoara), een plaats in het Roemeense district Hunedoara
Dumbrăvița (Botoșani), een plaats in het Roemeense district Botoșani
Dumbrăvița (Mehedinți), een plaats in het Roemeense district Mehedinți
Dumbrăvița (Suceava), een plaats in het Roemeense district Suceava
Dumbrăvița (Bistrița-Năsăud), een plaats in het Roemeense district Bistrița-Năsăud

Zie ook:
Dumbrăvița de Codru, een plaats in het Roemeense district Bihor